Volkswagen Touareg er en SUV-model fra Volkswagen, som kom på markedet i 2002.

Modellen bygges i samarbejde med Porsche og Audi, som har hver deres udgave af modellen kaldet hhv. Cayenne og Q7.

Navnet Touareg kommer fra tuaregerne, som er et afrikansk folk som normalt lever i nomader i Saharaørkenen.

Motorerne er benzinmotorer med 6, 8 eller 12 cylindre og dieselmotorer med 5, 6 eller 10 cylindre.

Første generation af Touareg blev afløst af anden generation i februar 2010.


7L (2002−2010)  

Første generation af Touareg med typenummeret 7L kom på markedet i 2002.

Modellen fandtes med 6-, 8- og 10-cylindrede benzinmotorer og 5-, 6- og 10-cylindrede dieselmotorer, hentet fra Volkswagen Phaeton.

I november 2006 gennemgik modellen et mindre facelift, og blev afløst i februar 2010.

Historie 
 2002: Volkswagen Touareg præsenteres som V6 med 220 hk og V10 TDI med 313 hk.
 2003: Motorprogrammet udvides med V8 med 310 hk og TDI med 174 hk.
 2004: V6's effekt øges til 241 hk, og V6 TDI med 225 hk præsenteres.
 2005: Topmodellen W12 med 450 hk præsenteres.
 2006: Modellen faceliftes med ny front og nye baglygter. V6 erstattes af V6 FSI med 280 hk, og V8 erstattes af V8 FSI med 350 hk. R50 med 350 hk præsenteres.
 2007: V6 TDI's effekt øges til 240 hk.
 2009: Motorprogrammet indskrænkes til V6 FSI med 280 hk og V6 TDI med 240 hk.
 2010: Produktionen indstilles, og afløseren præsenteres i februar.

Tekniske specifikationer

Fodnoter

7P (2010−nu)  

Anden generation af Touareg med typenummeret 7P blev introduceret i Tyskland i februar 2010, og kom til Danmark i maj 2010.

Halvdelen af motorprogrammet er overtaget uændret fra forgængeren. Det drejer sig om en V6 FSI-motor på 3,6 liter med 280 hk og en V6 TDI-motor på 3,0 liter med 240 hk. De to andre motorer er nye, og det er en V8 TDI-motor på 4,2 liter med 340 hk og en V6 benzin/hybrid-motor på 3,0 liter med 333 hk. I modsætning til forgængeren findes der ikke længere nogen versioner med manuel gearkasse, og alle dieselmotorer har nu commonrail-indsprøjtning, hvor de hidtidige 5- og 10-cylindrede dieselmotorer havde pumpe/dyse-indsprøjtning.

Tekniske specifikationer

Eksterne kilder/henvisninger 

 Officielt websted

Touareg
SUV'er
Biler introduceret i 2002
Biler fra 2000'erne
Biler fra 2010'erne